Fatty's Reckless Fling é um curta-metragem mudo norte-americano de 1915, do gênero comédia, dirigido por Roscoe Arbuckle.

Elenco 

Filmes dos Estados Unidos de 1915
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por Roscoe Arbuckle
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos dos Estados Unidos
Filmes de comédia da década de 1910
Filmes em preto e branco